Bundesliga 2020/2021 (znana jako Tipico Bundesliga ze względów sponsorskich)
była 109. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Austrii.
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 11 września 2020 do 23 maja 2021 rozegrały 32 kolejki meczów. 
Sezon zakończyły play-offy o utrzymanie w Bundeslidze oraz miejsce w Lidze Europy. 
Red Bull Salzburg zdobył ósmy tytuł z rzędu, a 15. w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraże o Ligę Konferencji Europy 
Austria Wien wygrała 5-1 z Wolfsberger AC finał baraży o miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA na sezon 2021/2022.

Drabinka

Półfinał

Finał

Baraże o Bundesligę 
Austria Klagenfurt trzecia drużyna 2. Ligi austriackiej wygrała 5-0 dwumecz z St. Pölten o miejsce w Bundeslidze austriackiej na sezon 2021/2022.
FC Blau-Weiß Linz nie mógł być promowany, ponieważ klub nie ubiegał się o licencję na grę na najwyższym poziomie ligowym, zaś FC Liefering nie kwalifikował się do awansu jako klub farmerski Red Bull Salzburg.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: bundesliga.at.

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Austria 2020/21 - rsssf
 Admiral - Bundesliga - kicker.de
 Austria 2020/21, Bundesliga - wildstat.com

Linki zewnętrzne 
 Österreichische Fußball-Bundesliga
 UNIQA ÖFB Cup

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
2020 w Austrii
2021 w Austrii
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej